Оливер Хьюз (; 1844 — 1911) — американский военный, солдат-пехотинец  Армии Союза, удостоенный Медали Почёта за боевые действия в гражданской войне.

Примечания 

Солдаты Армии США
Участники Гражданской войны в США (северяне)